

Geografie 
 Balfour (Canada)
 Rayside-Balfour, Canada
 Balfour (plaats in Nieuw-Zeeland)
 Balfour (rivier in Nieuw-Zeeland)
 Balfour (Aberdeenshire), Schotland
 Balfour (Orkney), Schotland 
 Balfour (Fife), Schotland
 Balfour (North Carolina), Verenigde Staten
 Balfour (North Dakota), Verenigde Staten
 Balfour (Mpumalanga), provincie Mpumalanga, Zuid-Afrika
 Balfour (Oost-Kaap), provincie Oost-Kaap, Zuid-Afrika

Overig 
 Balfour (geslacht), Nederlands patriciaatsgeslacht
 Arthur James Balfour (1848-1930), Brits premier
 Isaac Bayley Balfour (1853-1922), Brits botanicus
 Balfour Fortuin, een boekenreeks